Réjaumont (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Réjaumont (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje